Phantom-Luftschiff bezeichnet:

 Berichte über ein Phantom-Luftschiff Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, siehe Phantom-Luftschiff-Welle 1896–1897
 Berichte über ein Phantom-Luftschiff zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Großbritannien, siehe Phantom-Luftschiff 1909